

Шабаново — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Шабаново — село, Ленінськ-Кузнецький округ, Кемеровська область
 Шабаново — село, Омутинський район, Тюменська область